Communistische Partij van Koerdistan (Turkije) - Communistische partij in Turks-Koerdistan
Communistische Partij van Koerdistan (Irak) - Communistische partij in Iraaks-Koerdistan
Marxistisch-Leninistische Communistische Partij van Noord-Koerdistan - Communistische partij in Turks-Koerdistan
Werkers-communistische Partij van Koerdistan - Communistische partij in Turks-Koerdistan